Sezóna 1975/1976 byla 59. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Montreal Canadiens.

Konečné tabulky základní části

Play off 

 † značí vítěze divize (vítězství v divizi znamenalo automatické nasazení do čtvrtfinále).

Ocenění 

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1975
Lední hokej v roce 1976